Мо́ндер () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Мондер, Александр (1861—1932) — британский стрелок.
 Мондер, Мария (род. 1972) — канадская гребчиха.